Дейра:

 Дейра — англосаксонское королевство в середине VI века.
 Дейра — район в восточной части города Дубай, ОАЭ.